Katharina Innerhoferová (* 17. ledna 1991, Zell am See, Rakousko) je rakouská biatlonistka, jejímž dosavadním největším individuálním úspěchem je jedno vítězství ve světovém poháru ze sprintu v Pokljuce v sezóně 2013/14.

Výsledky

Olympijské hry a mistrovství světa 

Poznámka: Výsledky z mistrovství světa se započítávají do celkového hodnocení světového poháru, výsledky z olympijských her se dříve započítávaly, od olympijských her v Soči se nezapočítávají.

Juniorská mistrovství

Vítězství v závodech světového poháru

Individuální

Reference

Externí odkazy 
 
 

Narození v roce 1991
Narození v Zell am See
Žijící lidé
Rakouské biatlonistky
Ženy
Narození 17. ledna